L’Islet (miejscowość)
 L’Islet (regionalna gmina hrabstwa)
 L’Islet (okręg wyborczy)